Papier (von ) steht für:
 Papier, ein Werkstoff
 Schriftstück, insbesondere ein amtliches Schriftstück
 Personalausweis
 Wertpapier

Familienname:
 Hans-Jürgen Papier (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts
 Louis Papier (1829–1878), deutscher Organist und Komponist, siehe Thomasorganist
 Rosa Papier (1859–1932), österreichische Mezzosopranistin

Siehe auch:
 Paper (Begriffsklärung)
 Papiergewicht (Begriffsklärung)
 Papierz
 Pappier